Octavian Popescu ist der Name folgender Personen:

* Octavian Popescu (Fußballspieler, 1938), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Octavian Popescu (Biologe) (* 1951), rumänischer Biologe
 Octavian Popescu (Fußballspieler, 1985), rumänischer Fußballspieler
 Octavian Popescu (Fußballspieler, 2002), rumänischer Fußballspieler